Шейк Матар Гуйе́ (; 30 декабря 1986, Тиес, Сенегал) — сенегальский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Шейк начал свою карьеру в сенегальском «Диарафе». Там он привлек внимание скаутов «Меца», и в 19 лет подписал контракт с французским клубом.

Первый сезон Гуйе провел в дубле «Меца», однако уже в 2006 году Шейк сумел закрепиться в основе и принять участие в возвращении своей команды в Лигу 1.

Всего в составе «Меца» Шейк провел 5 сезонов, сыграв 145 матчей, отличившись дважды.

В августе 2011 года было объявлено, что Гуйе перешёл в дрезденское «Динамо», выступающее во Второй Бундеслиге. По окончании сезона 2013/14 и вылета «Динамо» в Третью Бундеслигу сенегалец покинул клуб.

18 октября 2014 года Гуйе заключил контракт с румынским ЧФР, однако уже через полгода защитник покинул клуб из Клуж-Напоки, так и не сыграв ни одного матча.

Летом 2015 года вошёл в команду Любительского чемпионата Франции «Дранси».

В сборной 
В 2008 году вызывался в состав сборной Сенегала, принял участие в 4 матчах, забил 1 гол.

Примечания 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Диараф»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден